Liljendahl kan syfta på:

 Liljendal – en kyrkoby/mindre ort i Lovisa stad i landskapet Nyland i Finland
  Liljendahls bruk – ett före detta järnbruk i Rämmens socken, Filipstads kommun, Värmland